Nordhof ist

ein Ortsname:

 Nordhof (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Nordhof (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Nordhof, bewohnter Gemeindeteil im Ortsteil Königshorst der Gemeinde Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Nordhof, Teil des Ortes Königshorst und der Gemeinde Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
Burg Nordhof, untergegangene Burganlage in Hamm, benachbarter Hof wird auch Gut Nordhof genannt. Ehemals Wohnsitz der Ministerialen von Northof, siehe auch Levold von Northof.

Siehe auch:
 Arbeiterkolonie Nordhof
 Nordhofen (Begriffsklärung)
 Nordhoff